Dorottya, női keresztnév
 Dorottya, Csokonai Vitéz Mihály komikus eposza